Art of Illusion — это бесплатная студия 3D-моделирования и рендеринга с открытым исходным кодом. Эта программа для 3D-моделирования, текстурирования, рейтрейсинга, а также рендеринга статичных изображений или анимации.

Art of Illusion представляет собой инструмент 3D-моделирования, в котором при простом интерфейсе есть многие функции, предоставляемые коммерческими аналогами (Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Blender). Основные особенности включают инструменты моделирования на основе поверхности подразделения, анимацию на основе скелета и графический язык для разработки процедурных текстур и материалов.

Текущая версия — 3.2.0, выпущенная 13 января 2021 года. Эта версия является стабильной и достаточно мощной, чтобы ее можно было использовать для серьезной работы с анимацией высокого класса.

Возможности 

 Список объектов, окна моделирования, панель анимации
 Всплывающие подсказки и информативные иконки
 Встроенная документация и система справки
 Расширения доступны в виде скриптов или плагинов с возможностью автоматической установки и обновления из репозитория (необходимо соединение с интернетом)
 Сетка и режимы отображения: Wireframe, Smooth, Textured.

Что входит в программу 

Главное окно

Это главное окно для редактирования сцен. Интерфейс разработан таким образом, чтобы быть понятным, простым в освоении и простым в использовании.

Редактор объектов

Art of Illusion предоставляет инструменты моделирования на основе разделения поверхностей для создания гладких поверхностей из управляющих сеток произвольной формы и структуры. Мощный набор инструментов для деформации позволяет «лепить» объекты естественным и интуитивно понятным способом.

Редактор процедурных текстур

Важная особенность Art of Illusion — это редактор процедурных текстур. «Соединяя вместе» блоки, которые представляют различные шаблоны или математические функции, можно быстро создавать сложные процедуры. Предварительный просмотр результирующей текстуры всегда виден и постоянно обновляется по мере работы с программой.

Галерея работ 

Императрица

Я использовал скининг, чтобы создать тело и плавники. В основном я создал несколько поперечных сечений рыбы с помощью инструмента для снятия шкур, а затем снял с них кожу с помощью инструмента для снятия шкур. То же и с плавниками. Шипы плавников представляют собой рельефную текстуру. Чешуя на самом деле представляет собой смещенную текстуру. Я поправил чешуйки и колючки с помощью UV-карт. Я также использовал параметры слоя на текстурах, чтобы варьировать цвета и высоту смещения. Несколько тонких штрихов включают обломки в воде, которые представляют собой просто несколько прозрачных плоскостей с пятнами на них, и переменный свет сверху, который создается с помощью полупрозрачной текстурированной плоскости между источником света и сценой. Растения были созданы с помощью XFrog, из которого AOI легко импортирует модели.

Цветок и ваза в гавани

Однажды, после многих попыток создать бутон цветка, я наконец наткнулся на форму, которая показалась мне красивой. Следующим логичным шагом стала ваза. Это запустило серию сцен с цветами и вазами, из которых представленная здесь картина является самой сложной. Я считаю, что это уже шестой вариант. Говоря о сценах AoI, было десять (не считая второстепенных) отдельных сцен или около того. После рендеринга они были объединены в приложение для обработки растровых изображений. Бутон цветка — это не сетка ручной работы, а хитрая установка смещения. Я все еще хотел бы поднять мост выше; так было бы красивее. Но у меня не хватило навыков для этого. Что ж, пусть напомнит мне о моем собственном несовершенстве. ;-) Маленькая головоломка для всех: Вы можете найти крошечный пучок травы (а не растение в нижнем левом углу) на полноразмерном изображении? Это совсем не бросается в глаза.

Frogspawn

Вдохновлённое картиной Эшера «Рептилии», это изображение картины, «порождающей» лягушек — пока художник исчезает за чашкой кофе, лягушки выходят и играют! Здесь слишком много, чтобы вдаваться в подробности обо всем. Саму «картину» я создал из AoI-рендера лягушки (сверху с одним рассеянным светом, чтобы получить плоское, упрощенное изображение лягушки). Затем я скопировал и вставил его в узор в Paintshop Pro, сделал текстуру из полученного изображения и применил к сплайновому листу. Мои любимые элементы — это ящик для рисования и банка, на рендеринг которых я потратил довольно много времени. Сама лягушка может выглядеть знакомо — это переработанная версия синей лягушки-стрелы.

Ссылки 
 Official Art of Illusion Site
  Official forum
 Art of Illusion Wiki
 The Friendlyskies AoI Forum (Unofficial)
 Art of Illusion Scripts and Plugins Repository
 Art of Illusion Benchmarks Project
 Text of Peter Eastman interview by author Olivier Saraja
 Localising Art of Illusion

Свободные программы трёхмерного моделирования
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Компьютерная анимация
Свободные графические редакторы